Семизоров — фамилия:

 Семизоров, Николай Фёдорович (1924—1999) — строитель, Герой Социалистического Труда.

 Семизорова, Нина Львовна (род. 1956) — советская балерина и педагог.